Ługowa Wola – wieś w woj. mazowieckim w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Ługowa Wola – część wsi Olkowice w woj. mazowieckim w pow. białobrzeskim, w gminie Promna
 Ługowa Wola – część wsi Pnie w woj. mazowieckim w pow. białobrzeskim, w gminie Promna